Jessica Nigri – modella e cosplayer statunitense
 Sergio Nigri – compositore e flautista italiano